Frazer (Montana) —  região censo-designada norte-americana
James Frazer (1854-1941) — antropólogo escocês
10323 Frazer —  asteroide da cintura principal

Desambiguações de sobrenomes